McAlpine é um clube de futebol das Bahamas. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1973–74.

Clubes de futebol das Bahamas